Angel (escrito con caracteres occidentales en la publicación original) es un manga japonés creado por U-Jin. El manga original causó controversia entre 1990-1991 en Japón y fue retirado de la revista Weekly Young Sunday, donde estaba siendo publicado. También fue polémico en Francia.

Se realizaron seis episodios OVA basados en el manga, aunque el primero no tiene ninguna relación con los siguientes cinco y no fue lanzado fuera de Japón. La segunda serie de OVA se han distribuido en varios países.

Dos secuelas del manga han sido escritas desde 2006, estando la última aún en publicación.

Argumento 
La historia narra las aventuras de Kosuke Atami y su amiga Shizuka. Es una comedia con toques fuertes de erotismo, donde el concepto principal es cómo Kosuke ayuda a diferentes personas a través de la historia.

Contenido de la obra

Manga 
Angel inició su publicación en la revista Weekly Young Sunday de la editorial Shōgakukan. Debido a la controversia, su serialización se interrumpió en 1991 y sólo tres volúmenes fueron publicados por Shogakukan. Meses después fue reimpreso por Cybele Publishing (también conocido como Cybele Shuppan), que incluye también dos nuevos volúmenes para un total de 7, aunque los volúmenes de Cybele, contenía menos páginas que los volúmenes de Shogakukan. En la portada de los volúmenes de Cybele, la leyenda "Hemos vuelto!" se puede leer sobre el título, en referencia al incidente que provocó su prohibición temporal.

El manga representaba a estudiantes de secundaria en diversas situaciones sexuales. A raíz de los asesinatos de Saitama, el pánico moral contra los otaku era frecuente, y varios manga fueron censurados por sus contenidos, entre ellos, Angel. Las Asociaciones de padres de familia logró forzar la suspensión del manga por un tiempo, siendo el volumen 3 el último por parte de Shogakukan y se prohibió a su vez su publicación en tankōbon. El problema se centraba en que las amas de casa creían que Angel era demasiado explícito para una publicación shōnen y que el manga se había vuelto muy popular. Este incidente eventualmente causó la creación de un .

Mientras el manga aún se estaba publicando en la revista, U-Jin incluyó un "mensaje de autor" como una forma de protesta. Cuando se reanudó la serialización temporal, el contenido sexual se redujo y el subtítulo se cambió, hasta que finalmente fue prohibida.

Eventualmente, la publicación se reanudó con Cybele Publishing, quien la publicó desde el inicio cambiando esta vez la etiqueta de género de shōnen a .

 Shogakukan (Young Sunday Comics, 1989-1990)

 Cybele Publishing (Cybele Comics, 1993) Esta versión incluye varias autoestereogramas. Dado que las versiones extranjeras se basan en esta, también se incluyen los autoestereogramas.

La serie está disponible también como ebook por ebookjapan.

OVA

Angel (OVA) 
La primera OVA, un episodio titulado simplemente Angel, fue producida por Green Bunny y lanzado el 25 de diciembre de 1990, publicado en VHS y LD bajo la marca de Pioneer LDC, Humming Bird. Posteriormente, fue nuevamente lanzado por Tairiku Shobo. La versión en DVD fue lanzada el 25 de octubre de 2001 por Happinet Pictures (una división de Namco Bandai).

Shin Angel 
La segunda OVA consiste de cinco episodios. , conocida también por su traducción al inglés New Angel, fue lanzada entre el 21 de octubre de 1994 y el 22 de noviembre de 1995. Fue producida por Pink Pineapple y Triple X.

Episodios

Imagen real 
Dos películas en imagen real basadas en el manga fueron producidas. La primera, , fue lanzada el 14 de febrero de 1997; y la segunda, , fue lanzada el 4 de abril de 1997. Ambas películas tuvieron la participación de las actrices japonesas de videos para adultos Yui Kawana y Mizuki Kanno.

Secuelas del manga

Angel: Renai Hoshi Jin Atami Kosuke
En 2006, una secuela del manga original empezó a publicarse a través de la revista Weekly Manga Goraku, de la editorial Nihon Bungeisha, titulada . Creada también por U-Jin, este manga sigue las aventuras de Kosuke Atami, ahora un divorciado de 34 años que trabaja como un anfitrión y ayuda a las personas de manera similar de cuando era un estudiante.

Volumes

Angel season 2 
Continuación de la primera secuela, en 2008, también publicado en la revista de la editorial Nihon Bungeisha, Weekly Manga Goraku, el manga titulado Angel season 2: the women whom delivery host Kosuke Atami healed, conocido como Angel season 2, fue lanzado. Creado por U-Jin, el manga mantiene la premisa de sus predecesoras. Este manga se mantiene aún en publicación.

Referencias

Enlaces externos 
 New Angel en SoftCel Pictures
 Angel (manga) en ebookjapan

Manga de 1988
Manga de 2006
Manga de 2008
Anime de 1990
Anime de 1994
Películas de 1997
Películas pornográficas
Películas de Japón